korektor tekstu
 korektor pisowni
 korektor – w pisaku, w taśmie, w płynie
 korektor na giełdzie
 korektor hydrauliczny
 korektor (kosmetyka)

Elektronika:
 korektor (equalizer, EQ) – zespół filtrów, które służą do podbijania lub tłumienia określonego zakresu częstotliwości
 korektor graficzny

Zobacz też: redakcja